Clement nebo Clément [kléman] může být:

 Clement (jméno) – mužské křestní jméno

příjmení osob
 Albert Clément (1883–1907) – francouzský automobilový závodník
 Arnaud Clément (* 1977) – francouzský tenista
 Hal Clement (Harry Clement Stubbs, 1922–2003) – americký spisovatel
 Jean III. Clément (+1260) – francouzský maršál
 Jean-Baptiste Clément (1836–1903) – francouzský šansoniér
 Jindřich II. Clément (po 1224–1265) – francouzský maršál
 Kerron Clement (* 1985) – americký sportovec, běžec původem z Trinidadu a Tobaga
 Krass Clement (1946) – dánský fotograf
 René Clément (1913–1996) – francouzský filmový režisér a scenárista

jiný význam
 Clément-Bayard, francouzský výrobce automobilů
 Saint-Clément, více obcí ve Francii

Související články 
 Kliment
 Klement